Список планетарных туманностей

Северное полушарие небесной сферы

Южное полушарие небесной сферы 

Списки туманностей